British Steel – album dei Judas Priest del 1980
 British Steel – azienda britannica